Константин Александрович Замирякин (19 ноября (2 декабря) 1913 — 28 мая 1998) — советский партийный и государственный деятель, 1-й секретарь Свердловского горкома КПСС (1958—1962), председатель Свердловского промышленного облисполкома (1962—1964).

Биография 
Родился 19 ноября (2 декабря) 1913 года в слободе Владимировка Царёвского уезда Астраханской губернии (ныне — город Ахтубинск Астраханской области). В 1929—1932 гг. учился в профтехшколе в Сталинграде, после окончания которой работал слесарем на Сталинградском заводе № 221 Наркомата тяжёлой промышленности СССР, с 1938 г. — начальник цеха завода. Осенью 1942 года был эвакуирован в Свердловск, где назначен начальником цеха артиллерийского завода № 9.

В 1949—1955 гг. учился в Заочном Московском машиностроительном институте, в 1956 году окончил Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова, инженер-механик.

В январе 1952 года Замирякин был переведён на партработу и избран сначала вторым, а в апреле 1953 г. — первым секретарём Орджоникидзевского райкома Свердловска. В июне 1955 года он стал вторым секретарём, а 12 июля 1958 г. — первым секретарём Свердловского горкома КПСС.

В декабре 1962 г. избран председателем новообразованного Свердловского промышленного облисполкома. Через два года разделённый реформой Хрущёва облисполком был вновь объединён, его председателем был избран А. В. Борисов, работавший до этого 1-м секретарём Свердловского сельского обкома, а Замирякин стал секретарём Свердловского обкома КПСС по военно-промышленному комплексу, лёгкой, пищевой промышленности и торговле. С февраля 1970 — председатель Свердловского областного совета профсоюзов. В феврале 1977 года отправлен на пенсию.

Умер 28 мая 1998 года в Екатеринбурге, похоронен на Широкореченском кладбище.

Участие в работе центральных органов власти 
 депутат Верховного Совета РСФСР V—VI созывов;
 делегат XXI—XXII и XXIV—XXV съездов КПСС.

Награды 
 орден Ленина (18.01.1942)
 орден Красной Звезды (февраль 1944)
 орден Октябрьской Революции (март 1976)
 орден Отечественной войны I степени (21.06.1945)
 3 ордена Трудового Красного Знамени (август 1958, декабрь 1963, декабрь 1970)
 медали: «За трудовую доблесть» (июль 1939), «За оборону Сталинграда» (декабрь 1942), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (июнь 1945), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (ноябрь 1969), «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (апрель 1975)

Примечания

Литература 
 Потапов И. И. У нас судьба была иная. — Екатеринбург, 2002. — 351 с.
 Сушков А. В., Разинков С. Л. Руководители Свердловской области: первые секретари обкома ВКП(б)—КПСС и председатели облисполкома. 1934—1991: биографический справочник. — Екатеринбург: Банк культурной информации, 2003. — С. 122—124.
 Сушков А. В. Руководители города Свердловска: первые секретари горкома ВКП(б)—КПСС (1932—1991), вторые секретари горкома ВКП(б) (1937—1950): историко-биографический справочник. — Екатеринбург: Банк культурной информации, 2007. — С. 65-67. 
 Сушков А. В. Замирякин Константин Александрович // Инженеры Урала: Энциклопедия. Т. II. — Екатеринбург: Уральский рабочий, 2007. — С. 270.

Ссылки 
 Биография К. А. Замирякина в Свободной энциклопедии Урала
 Надгробие К. А. Замирякина на Широкореченском кладбище г. Екатеринбурга

Родившиеся в Ахтубинске
Председатели Свердловского облисполкома
Депутаты Верховного Совета РСФСР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 6-го созыва
Первые секретари Свердловского горкома КПСС
Персоналии:Завод «Баррикады»
Персоналии:Завод № 9
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС